Di seguito una lista di asteroidi dal numero 343001 al 344000 con data di scoperta e scopritore.

343001-343100 

|-
|343001 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|343002 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343003 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|343004 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343005 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|343006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343018 - ||  ||  || CSS
|-
|343019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343023 - ||  ||  || CSS
|-
|343024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343057 Lucaravenni ||  ||  || San Marcello
|-
|343058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343071 - ||  ||  || CSS
|-
|343072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343080 - ||  ||  || Starkenburg
|-
|343081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343082 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|343083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343086 - ||  ||  || OAM
|-
|343087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343090 - ||  ||  || CSS
|-
|343091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343094 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|343095 - ||  ||  || OAM
|-
|343096 - ||  ||  || OAM
|-
|343097 - ||  ||  || OAM
|-
|343098 - ||  ||  || CSS
|-
|343099 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

343101-343200 

|-
|343101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343106 - ||  ||  || CSS
|-
|343107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343109 - ||  ||  || CSS
|-
|343110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343116 - ||  ||  || CSS
|-
|343117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343118 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343119 - ||  ||  || OAM
|-
|343120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343121 - ||  ||  || CSS
|-
|343122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343127 - ||  ||  || OAM
|-
|343128 - ||  ||  || OAM
|-
|343129 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343131 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343132 - ||  ||  || OAM
|-
|343133 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|343134 Bizet ||  ||  || Christophe, B.
|-
|343135 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343136 - ||  ||  || OAM
|-
|343137 - ||  ||  || OAM
|-
|343138 - ||  ||  || Schwab, E.
|-
|343139 - ||  ||  || CSS
|-
|343140 - ||  ||  || CSS
|-
|343141 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343143 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343149 - ||  ||  || CSS
|-
|343150 - ||  ||  || CSS
|-
|343151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343152 - ||  ||  || CSS
|-
|343153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343157 Mindaugas ||  ||  || Cernis, K., Eglitis, I.
|-
|343158 Marsyas||  ||  || CSS
|-
|343159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343160 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343161 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|343162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343163 - ||  ||  || CSS
|-
|343164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343165 - ||  ||  || CSS
|-
|343166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343174 - ||  ||  || CSS
|-
|343175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343177 - ||  ||  || CSS
|-
|343178 - ||  ||  || CSS
|-
|343179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343180 - ||  ||  || CSS
|-
|343181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343183 - ||  ||  || CSS
|-
|343184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343185 - ||  ||  || CSS
|-
|343186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343188 - ||  ||  || CSS
|-
|343189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343190 - ||  ||  || CSS
|-
|343191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343192 - ||  ||  || CSS
|-
|343193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343195 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343198 - ||  ||  || CSS
|-
|343199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

343201-343300 

|-
|343201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343204 - ||  ||  || CSS
|-
|343205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343207 - ||  ||  || CSS
|-
|343208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343210 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|343211 - ||  ||  || CSS
|-
|343212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343230 Corsini ||  ||  || Osservatorio Cima Rest
|-
|343231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343249 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|343250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343251 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|343252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343263 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343271 - ||  ||  || Jarnac
|-
|343272 - ||  ||  || CSS
|-
|343273 - ||  ||  || CSS
|-
|343274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343283 - ||  ||  || CSS
|-
|343284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343295 - ||  ||  || NEAT
|-
|343296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343298 - ||  ||  || CSS
|-
|343299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

343301-343400 

|-
|343301 - ||  ||  || WISE
|-
|343302 - ||  ||  || WISE
|-
|343303 - ||  ||  || WISE
|-
|343304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343305 - ||  ||  || WISE
|-
|343306 - ||  ||  || WISE
|-
|343307 - ||  ||  || WISE
|-
|343308 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|343309 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|343310 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|343311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343312 - ||  ||  || WISE
|-
|343313 - ||  ||  || WISE
|-
|343314 - ||  ||  || WISE
|-
|343315 - ||  ||  || WISE
|-
|343316 - ||  ||  || WISE
|-
|343317 - ||  ||  || WISE
|-
|343318 - ||  ||  || WISE
|-
|343319 - ||  ||  || WISE
|-
|343320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343322 Tomskuniver ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|343323 - ||  ||  || Schwab, E.
|-
|343324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343327 - ||  ||  || WISE
|-
|343328 - ||  ||  || WISE
|-
|343329 - ||  ||  || WISE
|-
|343330 - ||  ||  || WISE
|-
|343331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343340 - ||  ||  || CSS
|-
|343341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343343 - ||  ||  || WISE
|-
|343344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343345 - ||  ||  || CSS
|-
|343346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343359 - ||  ||  || CSS
|-
|343360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343366 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343379 - ||  ||  || CSS
|-
|343380 - ||  ||  || WISE
|-
|343381 - ||  ||  || WISE
|-
|343382 - ||  ||  || CSS
|-
|343383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343385 - ||  ||  || CSS
|-
|343386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343387 - ||  ||  || ODAS
|-
|343388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343392 - ||  ||  || NEAT
|-
|343393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343399 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|343400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

343401-343500 

|-
|343401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343404 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|343405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343412 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343413 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343414 - ||  ||  || CSS
|-
|343415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343416 - ||  ||  || WISE
|-
|343417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343418 - ||  ||  || CSS
|-
|343419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343423 - ||  ||  || WISE
|-
|343424 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343425 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|343426 - ||  ||  || WISE
|-
|343427 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343429 - ||  ||  || CSS
|-
|343430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343436 - ||  ||  || CSS
|-
|343437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343438 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343439 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343440 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343441 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|343442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343444 Halluzinelle ||  ||  || Karge, S., Schwab, E.
|-
|343445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343446 - ||  ||  || CSS
|-
|343447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343452 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343453 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343454 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343455 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343456 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343457 - ||  ||  || OAM
|-
|343458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343461 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|343462 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343463 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343464 - ||  ||  || WISE
|-
|343465 - ||  ||  || CSS
|-
|343466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343467 - ||  ||  || CSS
|-
|343468 - ||  ||  || CSS
|-
|343469 - ||  ||  || CSS
|-
|343470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343474 - ||  ||  || CSS
|-
|343475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343487 - ||  ||  || OAM
|-
|343488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343500 - ||  ||  || CSS
|}

343501-343600 

|-
|343501 - ||  ||  || CSS
|-
|343502 - ||  ||  || CSS
|-
|343503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343512 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343519 - ||  ||  || CSS
|-
|343520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343532 - ||  ||  || CSS
|-
|343533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343536 - ||  ||  || OAM
|-
|343537 - ||  ||  || CSS
|-
|343538 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|343539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343541 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|343542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343557 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|343558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343569 - ||  ||  || NEAT
|-
|343570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343576 - ||  ||  || CSS
|-
|343577 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|343578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343587 Mamuna||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|343588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343589 - ||  ||  || CSS
|-
|343590 - ||  ||  || CSS
|-
|343591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343593 - ||  ||  || WISE
|-
|343594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

343601-343700 

|-
|343601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343605 - ||  ||  || CSS
|-
|343606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343613 - ||  ||  || Jarnac
|-
|343614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343617 - ||  ||  || CSS
|-
|343618 - ||  ||  || CSS
|-
|343619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343625 - ||  ||  || CSS
|-
|343626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343627 - ||  ||  || WISE
|-
|343628 - ||  ||  || WISE
|-
|343629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343630 - ||  ||  || WISE
|-
|343631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343635 - ||  ||  || WISE
|-
|343636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343638 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|343639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343640 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343642 - ||  ||  || WISE
|-
|343643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343648 - ||  ||  || CSS
|-
|343649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343650 - ||  ||  || WISE
|-
|343651 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343656 - ||  ||  || WISE
|-
|343657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343660 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|343661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343662 - ||  ||  || WISE
|-
|343663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343664 Nataliemainzer ||  ||  || WISE
|-
|343665 - ||  ||  || WISE
|-
|343666 - ||  ||  || WISE
|-
|343667 - ||  ||  || WISE
|-
|343668 - ||  ||  || WISE
|-
|343669 - ||  ||  || WISE
|-
|343670 - ||  ||  || WISE
|-
|343671 - ||  ||  || WISE
|-
|343672 - ||  ||  || WISE
|-
|343673 - ||  ||  || WISE
|-
|343674 - ||  ||  || WISE
|-
|343675 - ||  ||  || WISE
|-
|343676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343683 - ||  ||  || NEAT
|-
|343684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343687 - ||  ||  || NEAT
|-
|343688 - ||  ||  || NEAT
|-
|343689 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343697 - ||  ||  || NEAT
|-
|343698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343699 - ||  ||  || NEAT
|-
|343700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

343701-343800 

|-
|343701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343702 - ||  ||  || NEAT
|-
|343703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343705 - ||  ||  || CSS
|-
|343706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343707 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|343708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343711 - ||  ||  || NEAT
|-
|343712 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343714 - ||  ||  || CSS
|-
|343715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343717 - ||  ||  || NEAT
|-
|343718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343729 - ||  ||  || NEAT
|-
|343730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343733 - ||  ||  || CSS
|-
|343734 - ||  ||  || NEAT
|-
|343735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343737 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343738 - ||  ||  || WISE
|-
|343739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343742 - ||  ||  || WISE
|-
|343743 Kjurkchieva ||  ||  || Spacewatch
|-
|343744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343749 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343755 - ||  ||  || NEAT
|-
|343756 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|343757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343767 - ||  ||  || NEAT
|-
|343768 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|343769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343772 - ||  ||  || NEAT
|-
|343773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343774 Samuelhale ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|343775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343776 - ||  ||  || NEAT
|-
|343777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343778 - ||  ||  || NEAT
|-
|343779 - ||  ||  || CSS
|-
|343780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343786 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343787 - ||  ||  || NEAT
|-
|343788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343794 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343797 - ||  ||  || NEAT
|-
|343798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343800 - ||  ||  || LONEOS
|}

343801-343900 

|-
|343801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343802 - ||  ||  || NEAT
|-
|343803 - ||  ||  || NEAT
|-
|343804 - ||  ||  || CSS
|-
|343805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343806 - ||  ||  || NEAT
|-
|343807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343808 - ||  ||  || NEAT
|-
|343809 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343811 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343813 - ||  ||  || WISE
|-
|343814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343816 - ||  ||  || NEAT
|-
|343817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343827 - ||  ||  || Holt, H. E.
|-
|343828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343832 - ||  ||  || NEAT
|-
|343833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343834 - ||  ||  || CSS
|-
|343835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343842 - ||  ||  || Lagerkvist, C.-I.
|-
|343843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343844 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343850 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343859 - ||  ||  || NEAT
|-
|343860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343862 - ||  ||  || CSS
|-
|343863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343865 - ||  ||  || CSS
|-
|343866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343868 - ||  ||  || WISE
|-
|343869 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343873 - ||  ||  || OAM
|-
|343874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343880 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343886 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343891 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343892 - ||  ||  || NEAT
|-
|343893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343900 - ||  ||  || LONEOS
|}

343901-344000 

|-
|343901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343904 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343905 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343909 - ||  ||  || NEAT
|-
|343910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343916 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|343917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343918 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343919 - ||  ||  || NEAT
|-
|343920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343921 - ||  ||  || Fitzsimmons, A.
|-
|343922 - ||  ||  || CSS
|-
|343923 - ||  ||  || NEAT
|-
|343924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343927 - ||  ||  || UESAC
|-
|343928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343932 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343935 - ||  ||  || NEAT
|-
|343936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343937 - ||  ||  || LONEOS
|-
|343938 - ||  ||  || CSS
|-
|343939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343943 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343949 - ||  ||  || WISE
|-
|343950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343951 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|343952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343953 - ||  ||  || NEAT
|-
|343954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343956 - ||  ||  || CSS
|-
|343957 - ||  ||  || NEAT
|-
|343958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343968 - ||  ||  || CSS
|-
|343969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343971 - ||  ||  || NEAT
|-
|343972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343975 - ||  ||  || WISE
|-
|343976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343979 - ||  ||  || NEAT
|-
|343980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343981 - ||  ||  || Karge, S., Schwab, E.
|-
|343982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|343983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343987 - ||  ||  || CSS
|-
|343988 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|343989 - ||  ||  || CSS
|-
|343990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343991 - ||  ||  || NEAT
|-
|343992 - ||  ||  || CSS
|-
|343993 - ||  ||  || WISE
|-
|343994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|343998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|343999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344000 Astropolis ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0343001